Bonjour (frz. „Guten Tag“) ist der Familienname folgender Personen:

 Aline Bonjour (* 1985), Schweizer Skirennläuferin
 Benjamin Bonjour (1917–2000), Schweizer Maler
 Casimir Bonjour (1795–1856), französischer Dichter
 Charles-François Bonjour (1870–1961), Schweizer Architekt
 Edgar Bonjour (1898–1991), Schweizer Historiker
 Félix Bonjour (1858–1942), Schweizer Politiker
 Guillaume Bonjour (Fabri) AugEr (1670–1714), Orientalist und Astronom
 Laurence BonJour (* 1943), US-amerikanischer Philosoph
 Louis Bonjour (1823–1875), Schweizer Politiker (FDP)
 Roger Bonjour (* 1985), Schweizer Schauspieler
 Roland Bonjour (* 1980), Schweizer Schauspieler

Bonjour bezeichnet:
 Bonjour (Apple), eine Implementierung des Zeroconf-Systems von Apple
 Bonjour, den ehemaligen Namen des heutigen Radsportteams Team Europcar

Siehe auch:
 Bon Jour (Band), Alternative-Rock-Band aus Österreich